2 miejscowości w Polsce:
 Zawidza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Zawidza – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów